«Ariel Torres» - conjunto del nombre propio Ariel y el apellido Torres - puede referirse a:

Personajes 
 Ariel Torres (1960-), periodista argentino - especializado en tecnología.
 Ariel Osvaldo Torres (1968-), periodista argentino - especializado en rock.